Владимир Олегович Румянцев (род. 12 января 1987 года, г. Ставрополь) — российский пианист.
Победитель I Всероссийского телевизионного конкурса «Щелкунчик» (2000, Москва).
Победитель I Детского конкурса им. М. И. Глинки (1994, Москва).

Биография 
Владимир Румянцев родился в семье с музыкальными традициями. Дед пианиста, Владимир Румянцев был музыкантом. Отец, Олег Владимирович Румянцев, и мать, Ольга Николаевна Кара, преподавали в Ставропольском музыкальном училище. Играть на фортепиано начал в возрасте четырёх лет. С шести лет учился в музыкальной школе № 1 г. Ставрополя у Е. С. Серебряковой. В 7 лет впервые выступил на крупном музыкальном конкурсе, где занял первое место. С августа 1999 г. учился в МССМШ им. Гнесиных, в классе заслуженного артиста России М. С. Хохлова. В 2004 г. поступил в Московскую консерваторию (класс профессора С. Л. Доренского). Изучал камерный ансамбль под руководством мастеров фортепианного дуэта народного артиста России профессора А. Г. Бахчиева и профессора Е. Г. Сорокиной, учился концертмейстерскому искусству у Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации В. Н. Чачавы.

Фестивали 
Как стипендиат фондов поддержки юных дарований выступал с концертами в странах Европы, Азии, Америки, а также в России. Участвовал в фестивалях стран балтийского моря (Швеция) и «Ballet Russes 2009» (2009, г. Бостон, США).

Оркестры

Концертная деятельность 
Владимир Румянцев входит в состав ансамбля солистов «Русская Рапсодия» под руководством Е. Волчкова. Является членом Общества венгерской музыки и музыкальной педагогики. Занимается концертмейстерством, работает с самыми юными исполнителями, ведет просветительскую работу среди молодежи.
Концертирует в составе фортепианного дуэта «Владимир Румянцев и Полина Свиридовская».

Награды и премии 
 Премия на I Детском конкурсе им. М. И. Глинки (1994, г. Москва).
 Стипендиат фонда «Новые имена» (1994).
 II Премия на Международном конкурсе юных пианистов им. Ф. Шопена (1996, г. Рим).
 II Премия на Международном конкурсе юных пианистов «Ступень к мастерству» (1997, г. Санкт-Петербург)
 I Премия на Международном конкурсе — фестивале молодых артистов-исполнителей (1997, г. Лос-Анджелес).
 I Премия на Международном конкурсе молодых пианистов в Греции (1997).
 I Премия на I Всероссийском телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» (2000, г. Москва).
 Стипендиат Международного Фонда Владимира Спивакова (2001).
 III Премия на Международном конкурсе пианистов (2002, Нидерланды,Enschede).
 Стипендиат фонда «Русское исполнительское искусство» (2007).
 II Премия на конкурсе «Путь к мастерству» среди Высших Музыкальных учебный заведении СНГ (2007).
 Гран-при на IV Международном конкурсе «Современное искусство и образование» в номинации «Камерный ансамбль» (2009, г. Москва).
 I Премия на Всероссийском конкурсе фортепианных дуэтов им. А. Г. Бахчиева (2011, г. Вологда).
 II Премия на III Международном конкурсе пианистов Академии им. Альфреда Шнитке (2013, г. Гамбург)

Примечания

Ссылки 
 http://www.nutcracker.tv/doc.html?cid=64&id=1147&y=2000
 http://meloman.ru/?id=3783
 http://www.stavropolye.tv/culture/view/46137
 http://www.guberniya.ru/print.php?fun=1&raz=731&id=14503
 http://aeninform.org/conference/zigelevskie-chteniya/2000/XX
 http://www.e-kuzbass.ru/concert/novokuznetsk/concert/3936/

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 12 января
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся в Ставрополе
Академические музыканты России
Пианисты по алфавиту
Пианисты России
Пианисты XXI века
Музыкальные педагоги XXI века
Лауреаты конкурса Щелкунчик
Выпускники Московской консерватории